Narberth hace referencia a:

 Narberth (Pembrokeshire), Gales
 Narberth (Pensilvania), Estados Unidos